Сатук има више значења:

 Сатук (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Сатук (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији